Le sigle SHS peut désigner :
 Sciences humaines et sociales ;
 Syndrome d'hypoventilation du sommeil (voir Apnée du sommeil) ;
 Secure Hash Standard (voir SHA-1), en informatique ;
 L'État des Slovènes, Croates et Serbes, pays éphémère formé pendant l'automne 1918, nommé ainsi d'après son nom dans les langues du pays :  en slovène,  en croate,  en serbe (translittéré en alphabet latin en SHS, comme en croate) ;
 Service Hygiène et Sécurité.
 SHS airsoft ;